Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси (Институт физики НАН Беларуси) был образован в 1959 году. Институт носит имя Б. И. Степанова, бывшего директором института с 1957 по 1985 годы.
В настоящее время в институте работает 372 человека, среди которых 12 академиков, 6 членов-корреспондентов, 46 докторов наук и 103 кандидатов наук.

История института 
Институт был создан в 1959 году в результате реорганизации появившегося 17 января 1955 года Института физики и математики Академии наук БССР. Изначально институт носил название Института физики АН БССР. Первым директором института (ещё до реорганизации) был А. Н. Севченко. С 1957 года институт возглавил Б. И. Степанов. В становлении института принимали участие такие учёные как М. А. Ельяшевич, так же, как и Степанов, приглашённый в Минск из ленинградского Государственного оптического института, и белорусские физики Н. А. Борисевич и Ф. И. Фёдоров.
Основными направлениями исследований на первых порах в институте стали спектроскопия и люминесценция сложных молекул, оптика анизотропных и рассеивающих сред, спектроскопия и диагностика низкотемпературной плазмы и физика элементарных частиц. С открытием в 1961 году лазеров главными направлениями становятся лазерная физика, нелинейная оптика и лазерная спектроскопия.
Институт активно развивался. В 1960-е годы при нём был создан конструкторско-технологический отдел, позднее реорганизованный в самостоятельное учреждение Опытное конструкторское бюро «Аксикон».
С обретением в 1991 году Беларусью независимости институт сменил своё название на Институт физики НАН Беларуси. В это же время происходит очередная реорганизация института. В 1992 году на основе десяти его лабораторий, специализировавшихся в основном в области спектроскопии и физики плазмы, был создан Институт молекулярной и атомной физики. В этом же году могилёвское отделение института было преобразовано в Институт прикладной оптики.

В конце 2000-х годов в Институт физики вновь влился Институт молекулярной и атомной физики, а также произошло объединение с Институтом электроники НАН Беларуси. В 2015—2016 годах в результате очередной реорганизации ряд лабораторий Института физики перешёл в состав Государственного научно-производственного объединения «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника».

Научные направления 
Основными направлениями научной деятельности института являются:
 лазерная физика, разработка и создание новых лазерных источников и систем различного назначения
 нелинейная и квантовая оптика, лазерная спектроскопия
 фотофизика активированных материалов
 нелинейная динамика сложных систем
 физика квантоворазмерных структур
 перенос оптического излучения и оптика рассеивающих сред, оптические методы исследования и диагностики природных объектов и биологических сред
 физика элементарных частиц и ядерных реакций
 физика плазмы

Структура 
В состав института входят следующие научно-исследовательские подразделения:
 Центр «Полупроводниковые технологии и лазеры»
 Лаборатория физики и техники полупроводников
 Лаборатория лазерной техники и технологий
 Центр «Оптическое дистанционное зондирование»
 Лаборатория оптики рассеивающих сред
 Лаборатория физической оптики
 Центр «Фотоника атомных и молекулярных структур»
 Лаборатория физики инфракрасных лучей
 Лаборатория лазерной спектроскопии
 Лаборатория нанооптики
 Лаборатория физики полимеров
 Центр «Нелинейная оптика и активированные материалы»
 Лаборатория нелинейной оптики
 Лаборатория фотофизики активированных материалов имени А. Н. Севченко
 Центр «Диагностические системы»
 Лаборатория оптической диагностики
 Лаборатория систем преобразования световых полей
 Центр «Лазерно-оптические технологии для медицины и биологии»
 Лаборатория гетерогенных органических сред
 Лаборатория фотоники молекул
 Центр «Физика плазмы»
 Лаборатория лазерной диагностики плазмы
 Лаборатория физики газового разряда
 Лаборатория радиационной плазмодинамики
 Центр «Теоретическая физика»
 Лаборатория теоретической физики
 Лаборатория оптоэлектроники и голографии
 Центр «Квантовая оптика и квантовая информатика»
 Центр испытаний лазерной техники
 Центр аналитических и спектральных измерений
 Экспериментальный оптический отдел

Ссылки 
 Официальный сайт 

Физические институты
Физики
Организации Минска